A 2022. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi versenyszámát február 5-én és 6-án rendezték. Az aranyérmet a német Johannes Ludwig nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A negyedik futamban az első három futam legjobb 20 versenyzője vehetett részt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Az olasz Kevin Fischnaller pozitív Covid19-tesztje miatt nem vett részt a versenyen.

Jegyzetek

Források 

Szánkó a 2022. évi téli olimpiai játékokon